Municipio de Catlin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Catlin (condado de Vermilion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Vermilion.
 Municipio de Catlin (condado de Marion, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Marion.